{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67301) - || 2000 GR114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67302) - || 2000 GU132 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67303) - || 2000 GR141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67304) - || 2000 GZ157 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67305) - || 2000 GD159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67306) - || 2000 GP163 || 10 april 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67307) - || 2000 GA184 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67308) Öveges || 2000 HD || 21 april 2000 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (67309) - || 2000 HO2 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67310) - || 2000 HO9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67311) - || 2000 HF12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67312) - || 2000 HN15 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67313) - || 2000 HG16 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67314) - || 2000 HX23 || 27 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67315) - || 2000 HR32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67316) - || 2000 HU37 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67317) - || 2000 HE43 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67318) - || 2000 HT50 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67319) - || 2000 HC57 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67320) - || 2000 HR60 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67321) - || 2000 HN61 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67322) - || 2000 HN62 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67323) - || 2000 HX65 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67324) - || 2000 HC69 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67325) - || 2000 HU69 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67326) - || 2000 HX73 || 27 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67327) - || 2000 HD76 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67328) - || 2000 HK77 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67329) - || 2000 HV77 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67330) - || 2000 HE79 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67331) - || 2000 HN79 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67332) - || 2000 HF81 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67333) - || 2000 HG103 || 27 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67334) - || 2000 JZ2 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67335) - || 2000 JC6 || 2 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67336) - || 2000 JG9 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67337) - || 2000 JJ11 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67338) - || 2000 JH12 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67339) - || 2000 JL16 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67340) - || 2000 JJ21 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67341) - || 2000 JR21 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67342) - || 2000 JA24 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67343) - || 2000 JL24 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67344) - || 2000 JD40 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67345) - || 2000 JR48 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67346) - || 2000 JB54 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67347) - || 2000 JQ62 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67348) - || 2000 JP65 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67349) - || 2000 JF66 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67350) - || 2000 JW66 || 1 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67351) - || 2000 JQ79 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67352) - || 2000 JN80 || 2 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67353) - || 2000 JW82 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67354) - || 2000 KM1 || 26 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67355) - || 2000 KM4 || 28 mei 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (67356) - || 2000 KD12 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67357) - || 2000 KS15 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67358) - || 2000 KU31 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67359) - || 2000 KU37 || 24 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67360) - || 2000 KU40 || 30 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67361) - || 2000 KQ42 || 31 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67362) - || 2000 KV70 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67363) - || 2000 KG71 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67364) - || 2000 KQ71 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67365) - || 2000 LA23 || 6 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67366) - || 2000 LV23 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67367) - || 2000 LY27 || 7 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67368) - || 2000 LH33 || 4 juni 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67369) - || 2000 MF2 || 29 juni 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (67370) - || 2000 NX2 || 3 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67371) - || 2000 NM5 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67372) - || 2000 NU12 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67373) - || 2000 NS13 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67374) - || 2000 NE14 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67375) - || 2000 NQ19 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67376) - || 2000 NP28 || 3 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67377) - || 2000 OW1 || 26 juli 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| (67378) - || 2000 OC3 || 29 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67379) - || 2000 OB6 || 24 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67380) - || 2000 OO6 || 29 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67381) - || 2000 OL8 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67382) - || 2000 OO15 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67383) - || 2000 OQ15 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67384) - || 2000 OK17 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67385) - || 2000 OU21 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67386) - || 2000 OO43 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67387) - || 2000 OS44 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67388) - || 2000 OZ44 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67389) - || 2000 OW45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67390) - || 2000 OU47 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67391) - || 2000 OE48 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67392) - || 2000 OW57 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67393) - || 2000 OX58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67394) - || 2000 OE61 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67395) - || 2000 PR || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67396) - || 2000 PV2 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67397) - || 2000 PR4 || 3 augustus 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (67398) - || 2000 PA6 || 5 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67399) - || 2000 PJ6 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67400) - || 2000 PW9 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten